Walis steht für:
 Walis (Insel), in der Bismarck-See, Papua-Neuguinea
 veraltete deutsche Bezeichnung für das britische Land Wales

Personen:
 Eddy Walis (1900–1966), niederländischer Geiger und Orchesterleiter des Jazz

Siehe auch:
 Wallis (Begriffsklärung)